Die Communauté de communes de l’Ouest Vosgien ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Vosges und Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 70 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Neufchâteau. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bassin de Neufchâteau und
 Communauté de communes du Pays de Châtenois
unter Zugang der Gemeinden Aroffe aus der Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Ouest Vosgien
Ouest Vosgien
Gegründet 2017